Ахорн може бити:

 Ахорн (Баден), општина у Њемачкој.
 Ахорн (Кобург), општина у Њемачкој.